The Beast pode referir-se a:

  The Beast (série de televisão) - série televisiva de drama/policial
  The Beast (1988) - filme de guerra de 1988
  The Beast (álbum) - álbum da banda polonesa Vader

Ou ainda:
 Fera (Marvel Comics) - personagem fictício/herói de HQ
 Carro Presidencial dos Estados Unidos, apelidado de The Beast